Netta peut désigner :
 Netta, un genre d'oiseaux ;
 plusieurs villages de Pologne situés dans la gmina d'Augustów, dans le powiat d'Augustów, dans la voïvodie de Podlachie:
 Netta Pierwsza,
 Netta-Folwark,
 Netta Druga ;
 Netta, un prénom porté notamment par :
 Netta Barzilai, ou simplement Netta à la scène, musicienne, DJ et chanteuse israélienne,
 Netta Duchâteau (1910-1994), actrice belge,
 Netta Garti (née en 1980), actrice israélienne.

 Heinz Netta (1928-2003), homme politique allemand.